Александро-Невский монастырь — женский монастырь Шепетовско-Славутской епархии Украинской православной церкви, расположенный в селе Черниевка Полонского района Хмельницкой области на Украине.

В 1996 году была построена временная церковь. В 1997 год заложили первый камень под постройку Свято-Александра-Невского храма. В 1998 году началось строительство второго храма в честь Св. Царственных мучеников, а также строительство жилого помещения под кельи.

26 сентября 2002 года, по благословению Митрополита Хмельницкого и Староконстантиновского Антония, в монастырь назначена старшая сестра монахиня Гликерия (Сикорская) и поселились послушницы. Под руководством монахини Гликерии, был достроен храм, кухня с монастырской трапезной, погреб, проведен газ.

29 марта 2004 года, решением Священного Синода Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, был открыт Женский монастырь в селе Черниевка, Полонского района, Хмельницкой области.

6 декабря 2005 года, Митрополитом Антонием, старшая сестра монахиня Гликерия (Сикорская) была возведена в сан Игумени, С возложением наперсного креста, за усердный труд в строительстве обители.

Весной 2009 года, на территории монастыря открылся целебный источник, и был освещен в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник».

Женские монастыри
Монастыри по алфавиту
Монастыри Украинской православной церкви (Московского патриархата)
Православные монастыри Украины